Луганское — название населённых пунктов.

Россия 
 Луганское — село в Красноармейском районе Саратовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Луганское — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Луганское — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Луганское — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Луганское — село в Розовском районе Запорожской области.

См. также 
 Луганское сельское поселение
 Лугань (значения)
 Луганск (значения)
 Луганский